Pierpaolo Spollon (1989) – attore italiano
 Roberto Spollon (1961) – calciatore italiano